Открытый чемпионат Паттайи 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 8 по 14 февраля 2010 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Вера Звонарёва выигрывает свой 1й в сезоне и 10й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Тамарин Танасугарн уступает свой 1й в сезоне и 7й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марина Эракович выигрывает свой 1й в сезоне и 4й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Тамарин Танасугарн выигрывает свой 1й в сезоне и 7й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2010 года
2010